Сезон 2014/15 е 23-тият сезон на Манчестър Юнайтед във Висшата лига и техният 40-и пореден в топ дивизията на английския футбол. Това ще е първият сезон с новия им спонсор Шевролет и първият сезон с треньор идващ извън Великобритания и Ирландия – Луис ван Гаал.

През почивката между сезоните Юнайтед прекратява и дългогодишния си спонсорски договор с Nike и сключва такъв с Adidas.

Преди началото на сезона Юнайтед привлича като футболисти Люк Шоу, Андер Ерера, Маркос Рохо. Анхел ди Мария, Радамел Фалкао, Дейли Блинд и се разделя с Неманя Видич, Шинджи Кагава, Патрис Евра, Рио Фърдинанд, Александър Бютнер, Федерико Македа, Дани Уелбек и Бебе.

Това е първият сезон от 1989/90, в който Юнайтед не участва в европейските клубни турнири.

Екипи 
Производител на екипите е Адидас. Главният спонсор на клуба, чието лого е изобразено на фланелката, е Шевролет.

Предсезон и приятелски мачове

Висша лига

ФА Къп

Купа на лигата 

Футболни отбори през сезон 2014/15
2014/15